Треће првенство СССР у шаху одржано је 23. августа до 15. септембар 1924. у Москви.

Турнирска табела

Спољашње везе 
 3. првенство СССР у шаху Москва 1924.

Првенства СССР у шаху
Шах у 1924.